Лас Лимас Уно има више значења:

 Лас Лимас Уно (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Лимас Уно (Сан Андрес Дураснал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику